Al-Rayyan Sports Club – squadra di calcio del Qatar con sede a Doha facente parte della polisportiva omonima
 Al-Rayyan Sports Club – squadra di pallacanestro del Qatar con sede a Doha facente parte della polisportiva omonima
 Al-Rayyan Sports Club – squadra di pallavolo maschile del Qatar con sede a Doha facente parte della polisportiva omonima